Восхо́д () — агрогородок в составе Вейнянского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии. 

Расположен в 10 километрах на юг от города Могилёва. На севере посёлка водохранилище на реке Вильчанка (приток Днепра).

История 
Посёлок основан в начале 1920-х годов. В 1925 году было организовано сельскохозяйственное хозяйство «Восход». В 1926 году здесь 6 дворов и 29 жителей. Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 года по 26 июня 1944 года посёлок был оккупирован немецкими войсками. В 1990 году здесь было 118 дворов и 390 жителей, работал Дом культуры, отделение связи, отделение банка, столовая, детский сад-ясли, общественная баня. Посёлок — центр колхоза «Восход». В 2000-х годах Восход был преобразован в агрогородок.

Культура 

 Историко-краеведческий музей на базе Восходовской СШ

Достопримечательность 

 Свято-Троицкая церковь

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 6, кн. 2. Магілёўская вобласць / У. Д. Будзько і інш. — Мн.: БелЭн, 2009. — 591 с. ISBN 978-985-11-0440-2.

Агрогородки Могилёвского района